Бартуаль — испанская фамилия. Известные носители:

 Бартуаль, Мануэль (род. 1979) — испанский карикатурист и графический дизайнер.
 Бартуаль, Хорхе (род. 1971) — испанский футболист.
 Бартуаль, Хулиан (род. 1930) — испанский футболист.